Le Championnat de squash du British Open féminin 2019 est l'édition 2019 du British Open qui se déroule au KCOM Stadium à Kingston upon Hull du 20 au . 

Le tableau comporte 48 joueuses dont 16 têtes de série. Deux wild card sont octroyées à l'ancienne championne d'Europe junior Lucy Turmel et à Jasmine Hutton.

Cette édition est le dernier tournoi disputé par Jenny Duncalf finaliste en 2008, Laura Massaro vainqueur en 2013 et 2017 et Nicol David vainqueur de cinq éditions.

Pour le dernier tournoi de sa carrière, Jenny Duncalf se défait de la double championne du monde junior Rowan Elaraby. Au 2e tour, Jenny Duncalf, Nicol David et Laura Massaro disputent leur dernier match professionnel, battues respectivement par Raneem El Weleily, Nour El Tayeb et la surprise Tinne Gilis. Au  tour, les sœurs Gilis se rencontrent et c'est l’aînée Nele Gilis qui a l’honneur d'être la première joueuse belge en quart de finale du British Open.

Les quarts de finale voient les éliminations surprises de la  mondiale Raneem El Weleily par sa compatriote Nouran Gohar et la championne du monde et tenante du titre Nour El Sherbini par l'Anglaise Sarah-Jane Perry.

En finale, Nouran Gohar l'emporte face à la Française Camille Serme.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

féminin 2019
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2019
Sport en mai 2019
PSA World Series 2019